Henrique – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Luis Henrique – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) wagi ciężkiej
 William Henrique – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika